Ducentesi – abitanti di Ducenta (Ravenna)
Ducentesi – abitanti di Trentola Ducenta